

Biografia 
Nel 1974 si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia
Nel 1976 scrive con Roberto Vecchioni il testo e la musica della canzone Un uomo navigato, che il cantautore incide nello stesso anno nel suo album Elisir.
Ha collaborato per più di trent'anni con la Rai, come ; tra i programmi di cui è stato autore Gli antennati, andato in onda su Rai 2 per due edizioni; ha inoltre collaborato per molti anni con la trasmissione Sereno variabile.
Come compositore ha pubblicato, tra gli altri, nel 1989 un album strumentale per la Fonit-Cetra di musica per sonorizzazioni di documentari
Ha anche pubblicato tre romanzi, Viaggio di sola andata, Passaggio di proprietà e Tempo determinato, e insieme a Pino Ammendola ha curato l'autobiografia del maestro Stelvio Cipriani.

Filmografia

Cinema 
 Oltre la notte (1993)
A.N.I.M.A. Atassia Neuro Ipofisaria Monolaterale Acuta, regia con Pino Ammendola (2018)

Televisione 
 Cercando cercando (1995) - RaiDue

Note